Peta (geest), een klasse wezens (vergelijkbaar met spoken) in het boeddhisme
 PETA (Indonesië), Indonesische paramilitaire eenheid gevormd door Japan
Peta (motorfiets), een Tsjechisch historisch motorfietsmerk
Peta (SI-prefix), een SI-prefix voor 1015
PETA, een dierenrechtenorganisatie